1991 Голяма награда на Германия е 39-о за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 28 юли 1991 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия
1991 година в Германия